

Святе — село, Рівненська область, Рівненський район
 Святе — озеро в Козелецькому районі Чернігівської області, неподалік від села Короп'є
 Святе — найбільше озеро Хмельницької області
 Святе Озеро — зоологічна пам'ятка природи в Черкаській області

Святе — озеро, Вітебська область, Верхньодвінський район
 Святе — озеро, Вітебська область, Полоцький район

Див. також 
 Святі